Fernando Guerrero puede referirse a los siguientes hombres:

 Fernando M.ª Guerrero (1873-1929), abogado, político, profesor y escritor filipino.
 Fernando Guerrero Strachan (1879-1930), arquitecto español.
 Fernando Guerrero-Strachan Rosado (1907-1941), arquitecto español, hijo del anterior.
 Fernando Guerrero Guerrero (1934-2016), jurista y político ecuatoriano.
 Fernando Guerrero Ramírez (n.1981), árbitro mexicano de fútbol.
 Fernando Guerrero Vásquez (n.1989), futbolista ecuatoriano.
 Fernando Delgado Guerrero (n.2001), futbolista español.